Het woord inversie betekent letterlijk omkering en wordt voor veel zaken gebruikt:
 Inversie (achtbaan), een begrip voor een element in een achtbaan waarbij de passagier even volledig ondersteboven hangt
 Omkering of 'inversie, een term uit de muziek waarbij de toonafstand van een toon in plaats van vanaf de grondtoon tot aan het octaaf gemeten wordt
 Inversie (taalkunde), een stijlfiguur in de taal waarbij de volgorde van zinsdelen wordt omgekeerd
 Inversietheorie, een term uit de psychologie

 In de wiskunde of meetkunde 
 Inverse, een overkoepelende wiskundige term voor bewerkingen die te maken hebben met het berekenen van omgekeerdes
 Inversie (meetkunde), een afbeelding uit de meetkunde

 In de biologie 
 Inversie (anatomie), een begrip binnen de functionele anatomie. Het is de tegenovergestelde term voor eversie''
 Inversie (chromosomen), een term uit de biologie die een omgedraaid stuk chromosoom aanduidt

In de meteorologie of aardrijkskunde 
 Reliëfinversie (reliëfomkering), term voor een deel van een landschap dat eerst hoger of lager lag dan het omliggende landschap en tegenwoordig net omgekeerd
 Inversielaag, een meteorologisch verschijnsel dat een omgekeerd verloop van de temperatuur in een atmosfeerlaag ten opzichte van de normale situatie aanduidt
 Frontale inversie, een meteorologisch verschijnsel
 Inversie (tektoniek), het omkeren van een tektonisch spanningsregime

In de scheikunde 
 Waldeninversie, verandering van de configuratie van een chiraal centrum door een chemische reactie
 Omzetting van tafelsuiker (sacharose) in een mengsel van druivensuiker (glucose) en fructose tot invertsuiker. Deze reactie heet zo, omdat daarbij de polarisatie van licht door een oplossing hiervan, verandert
 Umpolung, omkering van de polarisatie van een functionele groep